MiaowArt, auch Miaow oder Phinea genannt (bürgerlich Lea; * 3. Februar), ist eine deutsche Streamerin, Webvideoproduzentin und Freelance Digital Artist aus Deutschland; sie erlangte Bekanntheit durch das Streamen von Kunst und Gaming auf ihrem Twitch-Kanal.

Leben 
Lea lebt mit ihren beiden Katzen, Hiro und Hylia, sowie mit dem ebenfalls Streamenden Noserino (bürgerlich Viktor), auch bekannt als Affe im Hintergrund, in einer Wohnung. Mit Viktor ist sie seit dem 22. Juni 2019 in einer Partnerschaft.

Seit dem 7. Juni 2022 ist Lea selbstständig als fulltime Artist und Vtuber, zuvor arbeitete sie als Krankenschwester.

Im Privaten sowie als Artist ist Lea öfter auf Conventions. So war sie 2022 z. B. auf der Connichi, der Gamescom und mit einem eigenen Stand sogar auf der Dokomi sowie auf der TwitchCon Amsterdam.

Werdegang auf Twitch 
Ihren Channel auf Twitch hat sie am 28. August 2018 erstellt, angefangen zu Streamen hat Lea jedoch erst Ende 2018 seit dem Live-Streamt sie auf dem Twitch-Kanal MiaowArt. Begonnen hat sie mit Facecam, seit dem 4. November 2021 streamt sie jedoch mit ihrem Vtube-Charakter Phinea. MiaowArt ist hingegen ihr Künstlername. Ihre Streams ordnen sich in die Genres Art, Gaming und Just Chatting ein. Phinea hat zudem mehrfach Collabs mit anderen Streamern (siehe ihren Twitch-Kanal), in ihren eigen ernannten Frühstückstreams wirkten schon zahlreiche namhafte Streamer mit, darunter Eistuete, WatermelonVT, FrauMauzenberg FrauMauzenberger, HimechiiVT, Arukori, Maudado und ihr persönliches Bebi. Den Start legte aber EveryLunaEver am 13. Mai 2022 mit ihr hin! Doch auch ihr Maskottchen Töpfi fehlt in keinem ihrer Streams.

Meilensteine auf Twitch 

 Seit dem 15. Dezember 2020 – 1K auf Twitch
 Am 4. November 2021 – Phinea Debut
 Seit dem 20. Januar 2022 – 3K auf Twitch
 Seit dem 22. März 2022 – 4K auf Twitch
 Seit dem 27. April 2022 – 5K auf Twitch
 Seit dem 6. Juni 2022 – 6K auf Twitch
 Seit dem 30. Juni 2022 – 7K auf Twitch
 Seit dem 21. Juli 2022 – 8K auf Twitch & offiziell Twitch-Patner
 Seit dem 8. September 2022 – 10K auf Twitch
 Seit dem 26. Oktober 2022 – 12K auf Twitch
 Am 4. November 2022 - 1 Year Anniversary
 Seit dem 9. November 2022 – 13K auf Twitch

Weblinks 

 Kanal MiaowArt auf YouTube
 Kanal miaowlea auf TikTok
 MiaowLea auf Twitter
 MiaowsPhinea ist der side account auf Twitter
 miaowlea auf Instagram
 miaowemotes auf Instagram
 miaowlea auf ko-fi

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau
Webvideoproduzent